Ancón, ville du Panama ;
 District d'Ancón, district du Pérou ;
 Baie Ancón de Sardinas, baie située entre la Colombie et l'Équateur.